Beleg van Rhodos (305-304 v.Chr.) - belegering van Rhodos door Demetrius Poliorcetes
 Beleg van Rhodos (1480) - een slag tussen het Ottomaanse Rijk van Mehmet II en de Orde van Sint Jan van Jeruzalem
 Beleg van Rhodos (1522) - belegering door het Ottomaanse Rijk